Aleksandr Luk'janov – ex canottiere sovietico, dal 1991 russo
 Anatolij Ivanovič Luk'janov – politico e scrittore sovietico, dal 1991 russo
 Boris Georgievič Luk'janov – filosofo e storico russo
 Valerija Luk'janova –  modella, musicista, showgirl e attrice ucraina